L'édition 2023 du tournoi de tennis de Hua Hin se déroule du 30 janvier au  sur dur en extérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Marie Bouzková, remplacée par  Katie Boulter
  Léolia Jeanjean, remplacée par  Anastasia Zakharova
  Kristína Kučová, remplacée par  Lesia Tsurenko
  Magda Linette, remplacée par   Mirjam Björklund
  Claire Liu, remplacée par  Heather Watson
  Ajla Tomljanović, remplacée par  Nao Hibino

Lauréates 
En simple, la Chinoise Zhu Lin remporte son  titre face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-4, 6-4).

En double, les Taïwanaises Chan Hao-ching et Wu Fang-hsien remportent la finale face aux Chinoises Wang Xinyu et Zhu Lin (6-1, 7-6). Il s'agit de leur  titre ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hua Hin
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Sport en Thaïlande en 2023
Hua Hin
Tennis en janvier 2023